Куршам () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Куршам () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена